US Men’s Clay Court Championships 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 12–20 kwietnia 2008 roku w Houston na kortach ziemnych o puli nagród 436 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Stanach Zjednoczonych